Camera obscura bezeichnet:

 Camera obscura, ein optisches Gerät
 Camera obscura Oldenburgensis, eine Oldenburger Schülerverbindung
 Camera Obscura (schottische Band), eine schottische Rockband
 Camera Obscura (deutsche Band), eine deutsche Rockband
 Camera Obscura (Musikalbum), Musikalbum der Sängerin Nico (1985)
 Camera Obscura (Film), US-amerikanischer Independentfilm von Regisseur Hamlet Sarkissian
 Camera Obscura (Journal), eine medienwissenschaftliche Zeitschrift bei Duke University Press